Переу́лок Кра́сина — тупиковая улица в центре Москвы на Пресне от улицы Красина.

Происхождение названия 
Переименован по примыканию к улице Красина. До 1965 года — тупик Красина (переименование тупика в переулок имело чисто идеологическую подоплёку; реально же, он как был, так и остался тупиком). До 1951 года — Чухинский тупик, по фамилии землевладельца Чухина (рядом находился и Чухинский переулок). Прозвищное имя Чуха известно по документам XVI века (согласно В. И. Далю, чуха может означать «свиное рыло», «чушь, чепуха», либо «чапан, кафтан синего сукна»).

Описание 
Переулок Красина начинается от одноимённой улицы чуть севернее Зоологической улицы, проходит сначала на запад, затем на север, заканчивается тупиком в жилой застройке во дворе дома № 16.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 Дом 15 — Центр детской телемедицины и новых информационных технологий;

По чётной стороне:
 Дом 16 — Центральная компания «Промвзрыв»;
 Дом 16, строение 1 — Центральное объединение сельских строителей.

Ссылки 
 Официальный сайт управы Пресненского района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 пер. Красина: учреждения и организации.

Переулки Москвы
Улицы, названные в честь Леонида Красина